szewron – jedna z graficznych reprezentacji znaku cudzysłowu
 szewron – V-kształtna naszywka na rękawie munduru wojskowego
 Szewron (lotnictwo)
 szewron – wyrostek kręgów ogonowych
 krokiew, zwana też szewronem – figura heraldyczna